Michael Marx (1960-), coureur cycliste allemand.
  (1958-) escrimeur américain.
  (1966-), journaliste allemand.
 Michael Marx (1971-), doctorant en islamologie, spécialiste du Coran et participe au projet Corpus coranicum.